Николаус Велтер () е люксембургски писател, литературовед и държавник, автор на стихотворения, есета, пиеси и автобиография.

Биография 
Роден е в град Люксембург през 1871 г. Следва в университетите на Льовен, Париж, Бон, Берлин.

След дипломирането си става училищен съветник в Дикирх, а после в гр. Люксембург.

От 1918 до 1921 г. е безпартиен министър на образованието.

Творчество 
Николаус Велтер пише изключително на немски, като създава главно драми и поезия.

През 1909 г. изготвя своята „История на френската литература“ по поръка на Марбургския университет.

Общува с френския поет Фредерик Мистрал, носител на Нобелова награда за литература за 1904 г., като заслуга за награждаването му има и самият Николаус Велтер.

Библиография

Поезия 
 Frühlichter. Gedichte, 1903
 Aus alten Tagen. Gedichte
 In Staub und Gluten. Neue Gedichte, 1909
 Hochofen. Ein Büchlein Psalmen, 1913
 Über den Kämpfen. Zeitgedichte eines Neutralen, 1915
 In der Abendsonne. Zwiegesang, 1935
Жажда за съвършенство, изд.: Агрипина, София (2000), прев. Кръстьо Станишев

Есеистика 
 Die Dichter der luxemburgischen Mundart. Literarische Unterhaltungen, 1906
 Hohe Sonnentage. Ein Ferienbuch aus der Provence und Tunesien, 1909
 Jóusè Roumanille. Leben und Werke, 1898/99
 Frederi Mistral. Der Dichter der Provence, 1899
 Theodor Aubanel. Ein provenzalischer Sänger der Schönheit, 1902
 Geschichte der französischen Literatur, 1928
 Das Luxemburgische und sein Schrifttum, 1938
 Mundartliche und hochdeutsche Dichtung in Luxemburg. Ein Beitrag zur Geistes- und Kulturgeschichte des Großherzogtums, 1929

Драма 
 Siegfried und Melusina. Dramatisierte Volkssagein drei Abtheilungen, 1900
 Die Söhne des Öslings. Ein Bauerndrama aus der Zeit der französischen Revolution in fünf Aufzügen, 1928
 Der Abtrünnige. Eine Komödie der Treue, 1916
 Prof. Forster. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, 1908
 Adlers Aufflug. Drama, 1905
 Lene Frank. Ein Lehrerinnendrama, 1990, 1906
 Mansfeld. Ein Schicksalsspiel in vier Akten, 1912
 Der Wurm. Ein Überrumpelungsspiel
 Dantes Kaiser. Geschichtliches Charakterspiel in fünf Aufzügen 1922
 Griselinde. Ein Schauspiel in drei Aufzügen und vier Bildern, 1918
 Grossmama. Die Tragödie einer Seele; Drama in einem Aufzug
 Die Braut oder das Mädchen von Grevenmacher. Drama
 Goethes Husar. Aus seinem „Dichtung und Wahrheit“ in drei Aufzügen, 1932

Автобиография 
 Im Dienste. Erinnerungen aus verworrener Zeit, 1925
 Im Werden und Wachsen. Erlebnisse eines Jungen, 1962
 Freundschaft und Geleit. Erinnerungen, 1936

Събрани съчинения 
 Gesammelte Werke, 1925/26 (5 Bände)

Награди и отличия 
 1937: Joseph-von-Görres-Preis
 1951: Großoffizier des Ordens der Eichenkrone

Бележки

Външни препратки 

  Биографични данни за Николаус Велтер в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Николаус Велтер в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Николаус Велтер в Немската дигитална библиотека
  Николаус Велтер в Каталога на Австрийската национална библиотека
  Николаус Велтер в SPK-digital
  Николаус Велтер Уеб сайт
  Николаус Велтер в Personensuche

Личности (град Люксембург)
Носители на литературни награди
Министри на образованието
Люксембургски министри